jagodniki (ptaki) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych
 Jagodniki – wieś w Polsce